Катарина фон Брауншвайг () може да се отнася за:

 Катарина Елизабет фон Брауншвайг-Люнебург (1385–1423), съпруга на граф Герхард VI (Холщайн-Рендсбург)
 Катарина фон Брауншвайг-Люнебург (1395–1442), съпруга на курфюрст Фридрих I (Саксония)
 Катарина фон Брауншвайг-Волфенбютел (1488–1563), съпруга на херцог Магнус I (Саксония-Лауенбург)
 Катарина фон Брауншвайг-Волфенбютел (1518–1574), съпруга на херцог Йохан (Бранденбург-Кюстрин)